Barceloneta peut désigner :

Toponymes

Barceloneta : un quartier de la ville de Barcelone.
 Barceloneta : une station de métro qui dessert le quartier du même nom.

Barceloneta : une municipalité.

Barceloneta : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolivariano Angostura dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme